Моско́вский проспе́кт — название в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Улицы

Азербайджан 
 Московский проспект — улица в Баку.

Белоруссия 
 Московский проспект — улица в Витебске.

Грузия 
 Московский проспект — улица в Тбилиси.

Молдавия 
 Московский проспект — улица в Кишинёве.

Россия 
 Московский проспект — улица в Архангельске.
 Московский проспект — улица в Брянске.
 Московский проспект — улица в Воронеже.
 Московский проспект — улица в Выборге.
 Московский проспект — улица в Калининграде.
 Московский проспект — улица в Кемерове.
 Московский проспект — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 В Москве:
 Московский проспект в Восточном административном округе.
 Московский проспект в Зеленоградском административном округе.
 Московский проспект — улица в Набережных Челнах.
 Московский проспект — улица в Санкт-Петербурге.
 Московский проспект — улица в Тольятти.
 Московский проспект — улица в Чебоксарах.
 Московский проспект — улица в Череповце.
 Московский проспект — улица в Ярославле.
 Московский проспект — прежнее (в 1900—1917 годах) название проспекта Ленина в Барнауле.

Украина 
 Московский проспект — название проспекта Степана Бандеры в Киеве в 2004—2016 годах.
 Московский проспект — название проспекта Героев Харькова до 2022 года.

Другое 
 «Московский проспект» — бывшее название станции «Турбоатом» Харьковского метрополитена.
 ТРЦ «Московский проспект» — торговый центр на Московском проспекте в Воронеже.

См. также 
 
 
 
 
 

Улицы, названные в честь городов